

Божи-Дар — село в гміні Сітно Замойського повіту Люблінського воєводства
 Божи-Дар — село в гміні Кшчонув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Божи-Дар — село в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства

Також 
 Божидар (значення)